Абрам Григорьевич Раскин (род. 22 января 1924, Бобруйск, БССР) — советский и российский художественный критик и историк искусства, учёный и публицист, знаток истории Петербурга, автор сценариев балетов и сборников лирических стихов, множества книг и альбомов. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1999).

Биография 

Окончил Ленинградский Государственный университет в 1950 году. С этого года работал старшим научным сотрудником Дирекции Дворцов-музеев Петродворца. Его основной задачей была подготовка материалов и исторических справок для обеспечения проектных заданий по воссозданию фонтанов, дворцов и декоративной скульптуры. Имел дружеские отношения с архитекторами, воссоздававшими Петергоф: В. М. Савковым, Е. В. Казанской, А. Э. Гессеном, А. А. Кедринским, скульпторами: И. В. Крестовским, Н. В. Дыдыкиным, Л. М. Швецкой, Э. П. Масленниковым и др. С тех пор в круг интересов Абрама Раскина прочно вошло искусство петровского времени и второй четверти XVIII века.

А. Г. Раскин — автор более 600 опубликованных работ по истории искусства и архитектуры Петербурга и его пригородов. К числу наиболее заметных принадлежит его книга «Шаляпин и русские художники». В последние два десятилетия значительное количество статей написано А. Г. Раскиным о современных художниках и скульпторах Санкт-Петербурга. Так же им написано, составлено и издано 12 собственных стихотворных сборников. Инициатор выпуска и редактор сборников Петербургские искусствоведческие тетради.

А. Г. Раскин — член правления Санкт-Петербургского Союза Художников России, председатель правления Ассоциация искусствоведов (Петербургское отделение) Санкт-Петербургского отделения Творческого союза историков искусства и художественных критиков международной Ассоциации искусствоведов  (АИС); вице-председатель Санкт-Петербургского Общества акварелистов; член Российского Межрегионального союза писателей (РМСП); почётный член АРСИИ им. Г. Р. Державина. Отмечен академическими наградами – «Золотая медаль «А. С. Пушкин» и «Золотая медаль «С. А. Есенин».

В 1999 году А. Г. Раскину присвоено почётное государственное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

Публикации (выборочно) 
 
 
 
 
 
 Раскин А. Г. Петродворец: Дворцы-музеи, парки, фонтаны. — Л.: Лениздат, 1988. — 192 с.
 
 
 
 Раскин А. Г. Биобиблиографический указатель. — СПб., 2003. — 176 с.
 Санкт-Петербург. Петергоф. Царское село. Павловск: [Книга-альбом] / Авт. текста А. Г. Раскин. — СПб.: П-2, 2000. — 128 с. — ISBN 5-900530-77-9
 Раскин А. Г. Живописец Николай Тимков.
 Abram Raskin. Saint-Petersbourg, P-2 Art Pablishers, 2002. — 144 s. ISBN 5-93893-033-2
 Раскин А. Г. Испанская рапсодия Саида Бицираева. - СПб.: ЗАО Геза Ком, 2004. — 84 с.
 Раскин А. Г. Гавриил Малыш.
 Abram Raskin. Les Nuits Blanches: Saint-Petersbourg, P-2 Art Pablishers, 2008. — 128 s. ISBN   978-5-93893-500-6
 Раскин А. Г., Уварова Т. В. Возвращение имени: Николай Ильич Архипов // Псков. Научно-практический, историко-краеведческий журнал / Псковский государственный университет (Псков). 2010. № 33. С. 129-143. ISSN 2219-7923
 Раскин А. Г. Портрет искусствоведа // Петербургские искусствоведческие тетради. Вып. 20. СПб, 2011. С. 7—20. 
 Андрей Корольчук. Живопись, акварель, эстамп. (Альбом) / Авт. вст. ст. Раскин А. Г., Григорьянц Е. И. — СПб.: Изд. РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. — 120 с.

Примечания

Ссылки 
 Книга А. Г. Раскина "Город Ломоносов. Ораниенбаум". Серия Дворцово-парковые ансамбли 18 века. 1975
 труды А. Г. Раскин в ЦГПБ им. В. В. Маяковского
 
 На открытии выставки в ЦВЗ Манеж. 2001
 Ощущение Санкт-Петербурга как эманации поэзии
 А. Г. Раскин. Стихотворения в бронзе. Отрывок из монографии о петербургском скульпторе Тамаре Дмитриевой
 А. Г. Раскин, Л. Н. Митрохина. Строгий талант. Творчество скульптора Тамары Дмитриевой (информация об авторах)
 А. Г. Раскин на сайте АРСИИ

Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета
Искусствоведы России
Искусствоведы СССР
Краеведы Санкт-Петербурга